Henningsen steht für:
 Henningsen-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik

Henningsen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Henningsen (1918–2012), norwegischer Politiker
 Axel Henningsen (1883–1972), Referent für Erwbld. Kultusministerium Schleswig-Holstein
 Bernd Henningsen (* 1945), deutscher Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Charles Frederick Henningsen (1815–1877), Söldner, Engländer schwedischer Herkunft
 Christian Pram-Henningsen (1846–1892), dänischer Maler
 Dierk Henningsen (* 1935), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Erik Henningsen (1855–1930), dänischer Maler und Illustrator
 Franziska Henningsen (1948–2015), deutsche Psychoanalytikerin
 Frederik Henningsen (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Hans Detlev Henningsen (1893–1980), deutscher Maler
 Harry Henningsen (1895–1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Henningsen (1890–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Inken-Viktoria Henningsen (* 1993), deutsche Basketballspielerin
 Johan Henningsen (1876–1952), grönländischer Landesrat
 Juliane Henningsen (* 1984), grönländische Politikerin der sozialistischen Partei Inuit Ataqatigiit
 Jürgen Henningsen (1933–1983), deutscher Hochschullehrer
 Lise Henningsen (1931–2019), dänische Schauspielerin
 Magnus Peter Henningsen (1655–1702), deutscher Komponist, Kantor der Berliner Marienkirche von 1688–1702
 Manfred Henningsen (* 1938), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Paula Henningsen (1881–1969), deutsche Politikerin und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Poul Henningsen (1894–1967), dänischer Designer und selbstständiger Architekt
 Ulla Henningsen (* 1951), dänische Schauspielerin

Siehe auch:
 Henning (Begriffsklärung)
 Henninger
 Henningen